Wladimir Komarow ist der Name folgender Personen:

*Wladimir Dmitrijewitsch Komarow (* 1949), sowjetischer Eisschnellläufer
Wladimir Leontjewitsch Komarow (1869–1945), russischer Botaniker
Wladimir Michailowitsch Komarow (1927–1967), sowjetischer Kosmonaut